Publi Muci Escevola (cònsol), cònsol el 175 aC 
 Publi Muci Escevola (jurista), jurista i cònsol romà